Il singolare del torneo di tennis Quito Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale José Higueras 2-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 José Higueras (finale)
 Víctor Pecci (Campione)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)

 José Luis Clerc (semifinali)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Charles Owens (primo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quito Open 1979